

Italia

Toscana 
 Cappella di Santa Barbara a Grosseto 
 Cappella di Santa Barbara a Porta Vecchia a Grosseto
 Cappella di Santa Barbara a Sorano

Trentino-Alto Adige 
 Cappella di Santa Barbara a Isera
 Cappella di Santa Barbara a Merano

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Barbara
 Oratorio di Santa Barbara